Frankrijk, een land in Europa
Frankrijk (Epcot), een paviljoen in het attractiepark Epcot
Frankrijk (Harderwijk), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Harderwijk
Frankrijk (Ooststellingwerf), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Ooststellingwerf

Historisch 
Koninkrijk Frankrijk (987-1791)
Koninkrijk Frankrijk (1791-1792), een constitutionele monarchie gevestigd tijdens de Franse Revolutie
Eerste Franse Republiek (1792-1804). Tijdens de Eerste Republiek volgen elkaar op: 
de Nationale Conventie (Frankrijk) (ook Convention, 1792-1795), 
het Directoire (1795-1799), 
het Consulaat (Frankrijk)  (10 november 1799 tot 1 december 1804)
Julimonarchie (1830-1848), officieel het Franse Koninkrijk, onder koning Lodewijk Filips
Tweede Franse Republiek (25 februari 1848 tot 2 december 1852)
Derde Franse Republiek (4 september 1870 tot 10 juli 1940)
Vierde Franse Republiek (3 juni 1944 tot 4 oktober 1958)
Vijfde Franse Republiek: de republiek sinds 1958

Zie ook 
Nieuw-Frankrijk, de gebieden in Noord-Amerika, die door Frankrijk gekoloniseerd werden gedurende de periode van 1524 tot 1763
Vrankrijk, Amsterdams centrum voor krakers en concertpodium voor alternatieve bands